Hugo Dellien era il campione in carica, ma ha scelto di non partecipare al torneo.

In finale Sebastián Báez ha sconfitto Marcelo Tomás Barrios Vera con il punteggio di 6-3, 7-64.

Teste di serie 

  Roberto Carballés Baena (secondo turno)
  Andrej Martin (secondo turno)
  Pedro Sousa (secondo turno)
  Facundo Bagnis (ritirato)

  Jozef Kovalík (primo turno) 
  Daniel Altmaier (secondo turno) 
  Kimmer Coppejans (secondo turno) 
  Alejandro Tabilo (primo turno)

Qualificati 

  Martín Cuevas (primo turno)
  Nicolás Kicker (quarti di finale)

  João Menezes (primo turno) 
  Gonzalo Villanueva (secondo turno)

Wildcard 

  Nicolás Jarry (quarti di finale)
  Gonzalo Lama (quarti di finale)

  Holger Rune (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Santiago Challenger 2021